La Volvo 960 est une automobile du constructeur automobile suédois Volvo sortie en 1990. Elle évoluait dans la catégorie des routières avec la 940. Dans la série 900 et selon la nomenclature Volvo de l'époque, les 940 sont équipées des motorisations 4 cylindres et les 960 des motorisations 6 cylindres. Deux carrosseries étaient proposées, une berline et un break. Ce sont les S90 et V90, une légère évolution de la 960, qui lui ont succédé en 1997. La série 900 est également la série des dernières Volvo propulsion.

Historique 
C'est à l'automne 1990 que sont lancées les nouvelles Volvo 940 et 960. Elles remplacent les 740 et 760. Seule la 740 GL reste au catalogue en tant qu'entrée de gamme de la série 900 au sein du catalogue du constructeur suédois. La 960 a inauguré le tout nouveau moteur 6 cylindres en lignes  de 204 ch avec bloc-cylindres en aluminium, double arbre à cames en têtes associés à 4 soupapes par cylindres. Il a remplacé le V6 PRV issu de la collaboration entre Peugeot, Renault et Volvo. Ce nouveau type d'architecture a conduit au développement d'une nouvelle génération de blocs moteurs dont les fameux 5 cylindres en lignes des années 1990 et 2000.

La série 900 est la première œuvre du designer britannique Peter Horbury, qui retravaille amplement la partie arrière pour incliner la lunette arrière et adoucir les lignes de la malle arrière. Il reprend en revanche les éléments latéraux et l'avant de la 760 restylée quelques années auparavant. La 960 se distinguait de sa sœur 940 par une finition et un équipement plus cossu, par exemple une planche de bord spécifique, ainsi que par la technique. La 940 était équipé d'un simple essieu arrière rigide alors que la 960 berline possédait un complexe essieu arrière multibras et un correcteur automatique d'assiette, très pratique lorsque le véhicule est chargé. Le break 960, en revanche, conserve l'essieu rigide jusqu'en 1994. La 960 a reçu dès 1991 de nombreux prix comme le Prince Michael Road Safety Award ou le Autocar & Motor pour des équipements de sécurité présent pour la première fois sur un véhicule en grande série comme la ceinture de sécurité autobloquante, les appuis-tête anti-coup du lapin ou le siège enfant intégré dans l'accoudoir arrière central.

La 960 6 cylindres essence est équipée d'une inédite boite de vitesses automatique à quatre rapports fabriquée par Aisin-Warner qui permet de transmettre aux roues le couple du six cylindres. Le moteur et la transmission sont pilotés par chacun un calculateur qui communique avec l'autre pour rendre le fonctionnement de l'ensemble fluide et confortable.

Sur certains marchés comme l'Australie ou le Japon, des 960 avec le moteur V6 PRV furent disponibles jusque fin 1991. De plus, en raison des politiques fiscales alors en vigueur au Portugal et en Italie, des 960 furent disponibles avec un  Turbo développant 190 ch jusqu'en septembre 1993. D'autres marchés ont reçu un 4 cylindres  développant 156 ch et même le 6 cylindres diesel  Turbo d'origine Volkswagen fut proposé.

En France, seul le  développant 204 ch était disponible au lancement de la 960. En 1992, la 960 a connu quelques changements avec l'arrivée d'une nouvelle sellerie, et l'arrivée du double airbag de série sur tous les marchés où était proposé la 960. On note également que le toit ouvrant peut coulisser ou s'entre-ouvrir, et est équipé d'un store pour pouvoir l'occulter.

Restylage (1994 - 1997) 
C'est en 1994 qu'a lieu la scission entre la 940 et la 960. La seconde évolue alors que la première non. On remarque une nouvelle face avant pour la 960 et de nouveaux feux arrière. Le châssis est modifié et la suspension arrière multibras reçoit le renfort d'un ressort à lame unique en matériau composite monté transversalement, permettant d'offrir enfin au break une suspension arrière évoluée sans empiéter sur le volume de chargement.

Sous le capot, on note l'arrivée d'un 6 cylindres  et 24 soupapes développant 170 ch. Ce dernier est disponible soit en boîte manuelle à 5 rapports, soit en boîte automatique à 4 rapports. Le 6 cylindres  ne change pas et est toujours disponible uniquement avec la boîte automatique. Quatre finitions sont alors proposées : GLT, Grand Pavois, Gentleman et Summum (unique finition du ).

En 1996, la gamme est modifié avec les nouvelles finitions Gentleman, Platinium, SE et Summum. Pour la dernière année de commercialisation de la 960, on note l'arrivée d'une finition  chapeautant la gamme et exclusivement disponible avec le .

La nouvelle nomenclature Volvo modifie le nom de la série 900 en 1997. À l'instar des 850 devenant S70 et V70, la 960 devient S90 et V90. Le contre-exemple est la 940 qui conserve son nom jusqu'à l'arrêt de sa production en 1998. Au total,  berlines 960 et  break 960 furent produits. Si on ajoute les  940 et les  S90 et V90 on atteint les  exemplaires produits pour la série 900. La véritable remplaçante de la série 900 est la S80 qui fut présentée en 1998.

Autres 
Le carrossier Nilsson, basé à Laholm en Suède a produit des versions rallongées à la suite d'un contrat avec Volvo. Ces dernières, nommées 960 Exécutive, atteignaient les  de longueur. Des versions encore plus longues étaient disponibles sur commande spéciales, notamment en direction des chefs d'État et des monarques.

Notes et références 

960
Automobile des années 1990
Berline
Break